Alice Maria Arzuffi (Seregno, 19 november 1994) is een Italiaans wielrenster, ze is actief op de weg en in het veldrijden. Ze rijdt voor de veldritploeg Steylaerts - 777, tijdens het wegseizoen rijdt ze vanaf 2023 voor de Duitse ploeg Ceratizit-WNT. Hiervoor reed ze voor ploegen als BePink, Lensworld-Kuota, Bizkaia-Durango en Valcar-Travel & Service.

Tussen 2013 en 2016 werd ze vier maal Italiaans kampioene veldrijden bij de beloften onder 23 jaar. Op de Europese kampioenschappen in diezelfde categorie won ze tweemaal brons en eenmaal zilver. In januari 2021 werd ze voor het eerst Italiaans kampioene bij de elite, na vijf zilveren medailles.

Palmares

Veldrijden

Resultatentabel elite

Podiumplaatsen elite

Resultatentabel beloften (U23)

Podiumplaatsen beloften (U23)

Wegwielrennen

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Ploegen
 2023 –  Ceratizit-WNT

Italiaans veldrijder